GID est un sigle qui peut désigner :
 gestion intégrée des documents, un système pérenne de gestion dont les composantes sont intégrées afin de donner, aux personnes accréditées, accès à toute l’information pertinente portée par un support qui documente les activités d’une organisation.

 Raymond Gid (1905-2000), un affichiste et typographe français.